Beckenboden steht für:
 Beckenboden des menschlichen Beckens
 Boden eines Aquariums
 Boden eines Beckens (Geomorphologie)
 Boden eines  Gefäßes, siehe Behälter
 Boden eines Schwimmbeckens

Siehe auch: